Sint-Pantaleonkerk (Kerniel), België
Sint-Pantaleonkerk (Gortynia), Griekenland
Sint-Pantaleonkerk (Gueberschwihr), Frankrijk 
Sint-Pantaleonkerk (Keulen), Duitsland